Името Копиловци носят две български села:

 Копиловци, област Кюстендил
 Копиловци, област Монтана